Дортмунд 2008 — 36-й международный турнир, проходивший в Дортмунде с 28 июня по 6 июля.
 Категория: 18-я (средний рейтинг 2694).
 Сыграно 28 партий (11 побед).

Регламент турнира 
 При равенстве очков решает больший коэффициент Бергера.

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на апрель 2008 года.

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальная страница
 Дортмунд. Sparkassen Chess-Meeting на ChessPro

Дортмунд (шахматный турнир)
Июнь 2008 года
Июль 2008 года
2008 год в шахматах